

Ульма — село в Рибницькому районі (Придністров'ї).

Ульма () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Ульма () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Ульма.